Липарисы () — род морских лучепёрых рыб из семейства липаровых отряда скорпенообразных. Донные рыбы, обитают в Голарктическом регионе. Чаще всего населяют холодные и умеренные воды. В составе рода выделяют пять подродов: Liparis, Neoliparis, Lycocara, Careliparis и Lyoliparis.

Существует одноименный род растений семейства орхидные: Liparis — Липарис.

Виды 
На январь 2019 года в состав рода включают 61 вид:
 Liparis adiastolus Stein, C. E. Bond & Misitano, 2003
 
 
 Liparis antarcticus Putnam, 1874
 Liparis atlanticus (D. S. Jordan & Evermann, 1898)
 
 Liparis bikunin Matsubara & Iwai, 1954
 
 
 Liparis bristolensis (Burke, 1912)
 Liparis burkei (D. S. Jordan & W. F. Thompson, 1914)
 
 Liparis catharus K. D. Vogt, 1973
 Liparis chefuensis H. W. Wu & Ki. Fu. Wang, 1933
 Liparis coheni Able, 1976
 Liparis curilensis (C. H. Gilbert & Burke, 1912)
 Liparis cyclopus Günther, 1861
 Liparis dennyi D. S. Jordan & Starks, 1895
 Liparis dubius Soldatov, 1930
 Liparis dulkeiti Soldatov, 1930
 Liparis eos Krasyukova, 1984
 Liparis fabricii Krøyer, 1847
 Liparis fishelsoni J. L. B. Smith, 1967
 Liparis florae (D. S. Jordan & Starks, 1895)
 Liparis frenatus (C. H. Gilbert & Burke, 1912)
 Liparis fucensis C. H. Gilbert, 1896
 Liparis gibbus T. H. Bean, 1881
 Liparis grebnitzkii (P. J. Schmidt, 1904)
 Liparis greeni (D. S. Jordan & Starks, 1895)
 Liparis inquilinus Able, 1973
 Liparis kusnetzovi Taranetz, 1935
 Liparis kussakini Pinchuk, 1976
 Liparis latifrons P. Y. Schmidt, 1950
 
 Liparis maculatus Krasyukova, 1984
 Liparis marmoratus P. Y. Schmidt, 1950
 Liparis mednius (Soldatov, 1930)
 Liparis megacephalus (Burke, 1912)
 Liparis micraspidophorus (C. H. Gilbert & Burke, 1912)
 Liparis miostomus Matsubara & Iwai, 1954
 Liparis montagui (Donovan, 1804)
 Liparis mucosus Ayres, 1855
 Liparis newmani Cohen, 1960
 
 Liparis owstoni (D. S. Jordan & Snyder, 1904)
 Liparis petschiliensis (Rendahl (de), 1926)
 Liparis pravdini P. Y. Schmidt, 1951
 Liparis pulchellus Ayres, 1855
 Liparis punctatus P. Y. Schmidt, 1950
 Liparis punctulatus (S. Tanaka (I), 1916)
 Liparis rhodosoma Burke, 1930
 Liparis rotundirostris Krasyukova, 1984
 Liparis rutteri (C. H. Gilbert & Snyder, 1898)
 Liparis schantarensis (Lindberg & Dulkeit, 1929)
 Liparis schmidti Lindberg & Krasyukova, 1987
 Liparis tanakae (C. H. Gilbert & Burke, 1912)
 Liparis tartaricus Soldatov, 1930
 Liparis tessellatus (C. H. Gilbert & Burke, 1912)
 Liparis tunicatiformis Krasyukova, 1984
 Liparis tunicatus J. C. H. Reinhardt, 1836
 Liparis zonatus Chernova, Stein & Andriashev, 2004

Примечания 

Липаровые